Stary cmentarz żydowski w Inowrocławiu
 Nowy cmentarz żydowski w Inowrocławiu